Brooke (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Brooke (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland
 Brooke (2016), Amerikaanse film uit 2016 

Brooke is ook de achternaam van een dynastie van radja's van Sarawak:
 James Brooke
 Charles Brooke
 Charles Vyner Brooke